FASA steht als Abkürzung für:

 Fabricación de Automóviles, spanisches Renault-Werk
 FASA Corporation (Freedonian Aeronautics and Space Administration), US-amerikanischer Verlag für Rollen- und Brettspiele

Fasa steht für:
 AB Fasa, litauischer Verpackungshersteller
 Fasa (Verwaltungsbezirk), Verwaltungsbezirk in der iranischen Provinz Farsa 
 Fasa (Stadt), Stadt im iranischen Verwaltungsbezirk Fasa 

Abkürzung